Olympijské sporty jsou součástí letních a zimních Olympijských her. Letní olympijské hry 2016 měly na programu 28 sportů a Zimní olympijské hry 2018 měly na programu 7 sportů. Pro LOH v Tokiu 2020 je plánováno přidání dalších 5 sportů. Seznam olympijských sportů se v průběhu let vyvíjí, sporty jsou jak přidávány, tak vyškrtnuty. Každý olympijský sport je zastřešen svou vlastní mezinárodní organizací. O seznamu sportů, sportovních soutěží a disciplín rozhoduje Mezinárodní olympijský výbor (MOV). Některé olympijské sporty obsahují více sportovních soutěží, které jsou často chybně považovány za samostatné sporty. Například sport nazvaný plavecké sporty obsahuje sportovní soutěže plavání, dálkové plavání, synchronizované plavání, skoky do vody a vodní pólo. Sportovní soutěže pak dále obsahují více disciplín, ve kterých se bojuje o olympijské medaile. Sporty či sportovní soutěže jsou zařazeny na olympijský program, jestliže MOV usoudí, že jsou praktikovány v dostatečném počtu zemí světa. Přísnější kritéria jsou uplatňovány na sporty/soutěže s vysokou účastí - mužské (účastní se více mužů než žen) a letní (letních her se účastní více zemí než zimních her).

Olympijské hry v historii měly na programu sporty, které již na nich nejsou v současnosti pořádány, například pólo či přetahování lanem. Tyto sporty byly vyřazeny z programu kvůli nedostatku zájmu nebo neměly žádný zastřešující orgán. Avšak některé sporty, které byly pořádány na raných OH a poté vyřazeny, se dokázaly opět vrátit na olympijský program. Například lukostřelba byla znovu zařazena v roce 1972 a tenis se vrátil v roce 1988. Dále byly často během OH pořádány soutěže v takzvaných ukázkových sportech, ať už k propagaci populárního sportu v oblasti pořadatelského města či k demonstraci nových soutěží. Některé ukázkové sporty pak byly zařazeny i na oficiální olympijský program (jako např. curling v roce 1998).

Pro letní olympijské hry v Tokiu 2020 je plánováno přidání 5 nových sportů na olympijský program, jmenovitě baseball a softball (které se vrací po vyškrtnutí z programu v roce 2008), sportovní lezení, karate, surfing a skateboarding.

Změny v seznamu sportů 

Olympijský program se v průběhu let výrazně měnil a počet sportů se postupně navyšoval, dokud ho na začátku 21. století MOV neomezil na 28.

Jedinými letními sporty pořádanými na všech OH jsou atletika, plavecké sporty (soutěže v plavání), cyklistika, šerm a gymnastika (soutěže ve sportovní gymnastice). Mezi zimní sporty, které jsou stálou součástí OH patří lyžování (soutěže v běžeckém lyžování), bruslení (soutěže v rychlobruslení a krasobruslení) a lední hokej. Krasobruslení a lední hokej byly také nakrátko součástí LOH před uspořádáním prvních ZOH v roce 1924.

Během 20. století byly součástí olympijského programu i ukázkové sporty, které měly propagovat lokální populární sport, či vytvořit zájem o nové sporty. Jejich soutěže a ceremoniály byly stejné jako ty oficiální, avšak získané medaile nebyly počítány do oficiálních žebříčků. Některé ukázkové sporty pak byly zapsány i na oficiální program, jako např. baseball či curling. V roce 1989 se MOV rozhodl zrušit koncept ukázkových sportů s platností po roce 1992. Výjimkou byl turnaj ve wushu uspořádaný při LOH 2008 v Pekingu.

I přes snahu MOV vyrovnat zastoupení a nabídku disciplín mužů a žen, v programu stále existují sportovní soutěže, které jsou exkluzivní pro jedno pohlaví. Pouze muži soutěží v severské kombinaci a naopak pouze ženy v moderní gymnastice a synchronizovaném plavání.

Sporty, které uplatňují motorem poháněné stroje nemohou být přijaty na olympijský program podle pravidel MOV. Přesto byla na LOH 1908 v Londýně oficiálně uspořádána soutěž motorových člunů, jelikož toto pravidlo ještě nebylo zavedeno.

Dřívější olympijské hry pořádaly soutěže ve sportech, které již nejsou součástí olympijského programu, jako pólo či přetahování lanem. Program OH byl sestavován organizátory jednotlivých her až do roku 1924, kdy toto právo převzal MOV. Bývalé olympijské sporty byly zrušeny kvůli nedostatku zájmu, chybějící zastřešující organizaci, či protože jejich účastníci byli profesionálové během éry, kdy byly OH čistě amatérskou záležitostí. Některé zrušené sporty se však na program později vrátily, jako tomu bylo v případě lukostřelby a tenisu.

Podle pravidel Olympijské charty musí být nově přidané sporty na každou edici OH schváleny na kongresu MOV nejpozději 7 let před těmito hrami.

Změny od roku 2000 
Jediné sporty, které byly z programu vyškrtnuty od roku 1936 jsou baseball a softball. Toto vyřazení bylo odhlasováno na kongresu MOV v Singapuru 11. 7. 2005 a následně potvrzeno 9. února 2006. Po jejich posledních soutěžích na LOH 2008 jsou nyní považovány jako jeden sport kvůli sjednocení jejich mezinárodních organizací.

Dva bývalé sporty - ragby a golf - se vrátily na program LOH 2016. 9. 10. 2009 bylo během kongresu MOV v Kodani odhlasováno přijetí ragby sevens a golfu jako oficiálních sportů.

V únoru 2013 MOV zvažoval vyškrtnutí sportu a jeho výměnu za nový, přičemž MOV doporučilo jako kandidáta zápas. 8. 9. 2013 MOV vyřazení odmítl a zařadil zápas na program LOH 2020 a 2024. 3. 8. 2016 bylo odhlasováno přidání baseballu a softballu, sportovního lezení, karate, surfingu a skateboardingu na program LOH 2020 v Tokiu.

Letní olympijské sporty 
Sporty a sportovní soutěže v tabulce jsou nebo byly součástí oficiálního olympijského programu. Čísla u jednotlivých her značí kolik disciplín v daném sportu bylo pořádáno, křížek (x) značí, že sport byl pořádán jako ukázkový.

8 sportů obsahuje více sportovních soutěží.

Ukázkové letní sporty 

Tyto sporty/sportovní soutěže byly pořádány na olympijských hrách jako ukázkové, ale nikdy nebyly součástí oficiálního programu. Roky v závorkách uvádějí LOH, na kterých se daný sport/sportovní soutěž objevily.
 Americký fotbal (1932)
 Australský fotbal (1956)
 Let balonem (1900)
 Bowling (1988)
 Koulové sporty (1900)
 Budó (1964)
 Pesäpallo (1952)
 Gaelský fotbal (1904)
 Glíma (1912)
 Plachtění (1936)
 Hurling (1904)
 Keatsen (1928)
 Korfbal (1920, 1928)
 Canne de combat (1924)
 Záchranářský sport (1900)
 Longue paume (1900)
 Motoristický sport (1900)
 Hokej na kolečkových bruslích (1992)
 Savate (1924)
 Švédská gymnastika (1948)
 Vzpírání s jednoručkami (1904)
 Vodní lyžování (1972)

Zimní olympijské sporty 
Sporty a sportovní soutěže v tabulce jsou nebo byli součástí oficiálního olympijského programu. Čísla u jednotlivých her značí kolik disciplín v daném sportu bylo pořádáno, křížek (x) značí, že sport byl pořádán jako ukázkový.

3 sporty obsahují více sportovních soutěží.

Ukázkové zimní sporty 

Tyto sporty/sportovní soutěže byly pořádány na olympijských hrách jako ukázkové, ale nikdy nebyly součástí oficiálního programu. Roky v závorkách uvádějí ZOH, na kterých se daný sport/sportovní soutěž objevily.
 Bandy (1952)
 Lyžování handicapovaných (1984, 1988)
 Metaná (1936, 1964)
 Balet na lyžích (1988, 1992)
 Skijöring (1928)
 Závody psích spřežení (1932)
 Rychlostní lyžování (1992)
 Zimní pětiboj (1948)

Reference

Externí odkazy 

Sportovní seznamy
Olympijské hry
Olympijské sporty